«Disney’s Aladdin» () — компьютерная игра 1993 года, основанная на одноимённом мультфильме 1992 года и разработанная компанией Virgin Interactive.

Сюжет 
Сюжет игры следует известным событиям одноимённого мультфильма — коварный визирь Джафар хитростью вынуждает уличного бродягу Аладдина и его обезьянку Абу пробраться в Пещеру Чудес, где хранится волшебная лампа. В ней живёт Джинн, который становится другом юноши и исполняет его желания. Джинни превращает Аладдина в принца, тот появляется в Аграбе в облике Али-Абабуа и завоёвывает любовь принцессы Жасмин. Однако, Джафар узнаёт в новоиспечённом принце уличного бродягу и заполучает лампу, став новым владельцем Джинна. Победив Джафара, Аладдин доказывает, что достоин принцессы, и султан Аграбы, отец Жасмин, даёт благословение на брак дочери с Аладдином.

Геймплей 
Игрок управляет Аладдином, который должен пройти через несколько уровней, основанных на сценах из мультфильма. В этом ему мешают стража султана и различные животные. Он может защитить себя, орудуя саблей и бросая во врагов яблоки. Индикатором состояния здоровья игрока является лампа с дымком из горлышка — чем он короче, тем меньше у игрока жизни (в компьютерной версии игры индикатором здоровья является лицо Джинна, выражение которого меняется от улыбки до ужаса по мере уменьшения здоровья Аладдина). Игрок передвигается по различным постройками и платформам, пользуясь заколдованными верёвками, натянутыми канатами, лестницами и цепями, чтобы переместиться туда, куда нужно. В Пещере чудес Аладдин также использует сталактиты и гигантские раковины, поднимаемые вверх фонтанами воды или огня.

Уровни 

Игра состоит из следующих уровней: 

 Уровень 1: Рынок Аграбы () — первый уровень, на котором Аладдин сталкивается с различными мелкими препятствиями в лице трёх охранников (орудующий саблей, мечущий кинжалы, дерущийся деревянным шестом) из Королевской стражи; раскалённого угля; летящих из окон домов глиняных сосудов; метателя кинжалов. В качестве помощника также используется верблюд, прыгнув на горб которого можно заставить животное плюнуть в противника, тем самым демобилизовав его.

 Уровень 2: Пустыня () — на этом уровне основные враги Аладдина: змеи; торчащие из песка гигантские кинжалы; в одной сцене появляется Яго; Цель этого уровня — найти первую половинку скарабея, чтобы попасть в Пещеру Чудес.

 Уровень 3: Крыши Аграбы (). Среди новых врагов — уличные воришки, прячущиеся в плетённых корзинах. Яго также появляется на этом уровне. На уровне есть несколько боссов: первый из них помощник Джафара, прыткий вор Газим, которого можно победить отбивая саблей или яблоками его же кинжалы. Убив его, игрок получает вторую половинку скарабея. Второй босс — это Расул, начальник армии. Во время битвы, он находится на верхней крыше и бросает на игрока бочки. Можно победить, неоднократно закидав яблоками.

 Уровень 4: Дворцовые темницы (). Оказавшись на этом уровне, Аладдин сталкивается с ожившими скелетами, кидающимися бомбами; летучими мышами; шипами, то и дело выскакивающими из стен темницы; охранниками; раскачивающимися железными шарами на цепях.

 Уровень 5: Пещера Чудес () — на четвёртом уровне Аладдину противостоят летучие мыши; многорукие статуи, бросающиеся камнями; скатывающиеся сверху каменные глыбы; странные облака, напоминающие Джафара; выпрыгивающие из воды и плюющиеся рыбы. Босс, появляющийся в середине уровня — ожившая статуя, перемещающаяся между двумя платформами.

 Уровень 6: Побег (). Сбегая из рушащейся Пещеры Чудес Аладдин должен опасаться гигантский валунов, которые могут раздавить его, и огненных фонтанов. В конце уровня Аладдин должен смело спрыгнуть с утёса, а у самой лавы его поймает ковёр-самолёт.

 Уровень 7: Полёт на ковре-самолёте () — на ковре-самолёте Аладдин спасается от огненной волны. Игрок должен уворачиваться от висящих в воздухе каменных глыб — в этом помогают указатели в виде рук Джина. 

 Уровень 8: Внутри волшебной лампы (). На этом уровне есть несколько специфических приспособлений, в частности, два вида пружин; быстро лопающиеся воздушные шарики и платформы в виде кистей рук — большинство этих приспособлений изображены в виде Джини. Игрок должен передвигаться прыжками, чтобы не утонуть в эфемерной синей субстанции. 

 Уровень 9: Дворец Султана (). Основные враги уровня — охранники. Фламинго используются в качестве платформ; выныривающие рыбы; и Яго. Очень часто перемещаться по уровню помогает волшебный ковёр. Босс уровня — Яго, который приводит в движение странное устройство, порождающее летающие субстанции, которые ранее появлялись на уровне «Пещера Чудес». Босса можно закидать яблоками, а от облаков проще отбиваться саблей.

 Уровень 10: Дворец Джафара (). На последнем уровне основными врагами вновь являются стражники; ожившие статуи; подвижное огненное пламя; качающиеся гигантские шары на цепях и Яго. Финальное сражение с боссом — Джафаром — состоит из двух частей: сначала нужно сопротивляться волшебнику, стреляющему молниями из своего посоха, его следует закидать яблоками; затем Джафар превращается в кобру: он пускает пламя в сторону Аладдина, а окружающие его платформы загораются, если долго на них стоять.

Дополнительные уровни 
Между уровнями существует бонусный под-уровень, который представляет собой рулетку в виде головы Джинни. Если удача отвернулась от игрока, слышится смех Джафара, а на самой рулетке появляется иконка с портретом визиря. Другие иконки — алмаз, яблоко и лицо Аладдина — бонусы с уровней. Количество попыток определяется числом собранных во время прохождения основного уровня предметов в виде лица Джинна, и показано справа рядом с маленьким изображением лица Джинна.

Кроме того, если найти на уровне иконку с головой обезьянки Абу, откроется бонусный уровень «Абу в Аграбе» (). Игрок управляет обезьянкой Абу — нужно уворачиваться от пaдающих сверху горшков или разбивать их саблей, попутно собирая драгоценные камни, яблоки и иконки с лицом Аладдина. Также по мере усложнения уровня, появляются стражники, а на Абу катится бочка. Существует несколько типов уровня — действие которых происходит в Аграбе и Пещере Чудес.

Бонус-значки 
Характеристики всех бонус-значков появляются перед самым началом игры:

 Яблоки — оружие, которое убивает или обездвиживает на время большинство врагов, а также убивает некоторых мелких.
 Лицо Джинни — возможность попасть на бонус-уровень с рулеткой.
 Чёрная масляная лампа — убивает всех врагов в данной точке экрана.
 Кувшин с лицом Джинна — точка сохранения.
 Рубины — игровая валюта.
 Лицо Аладдина — одна дополнительная жизнь.
 Лицо Абу — возможность попасть на бонус-уровень с Абу.
 Синее сердечко — восстановление здоровья на уровне.
 Золотой скарабей — он не даёт дополнительных очков, но его поимка — цель некоторых уровней

В некоторых местах уровней можно встретить бродячего торговца — у него можно обменять алмазы на жизни или продолжения игры в случае потери всех жизней.

Музыка 
Музыку к игре написал композитор Дональд С. Гриффин — он создал аранжировки композиций из фильма, а также написал дополнительную музыку.

В главном меню и финальных титрах играет песня «A Whole New World», а титрах между уровнями звучат песни «One Jump Ahead» и «One Jump Ahead (Reprise)».

Отзывы 

Издание «Famicom Tsūshin» присвоило игре 35 баллов из 40. Игра была названа лучшей для приставки «Sega Genesis» по мнению журнала «Electronic Gaming Monthly». Также они наградили игру в категории «Лучшая анимация». В обзоре 211 выпуска журнала «Dragon» авторы статьи «Eye Of The Monitor» Джей и Ди присвоили игре 5 звёзд из 5 возможных. Журнал «Mega» поставил игру на 12 место в списке лучших игр всех времён для приставки «Mega Drive»

Продажи игры составили 4 миллиона экземпляров, сделав её бестселлером.

Примечания

Ссылки 
 Видеоролик с концовкой игры «Aladdin» для «Sega Genesis»

Компьютерные игры, разработанные Virgin Interactive
Игры для NES
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Amiga
Игры для DOS
Игры для Game Boy
Игры для Game Boy Color
Компьютерные игры 1993 года
Игры «Аладдин»
Игры по мотивам произведений Walt Disney Animation Studios
Игры для Amiga 1200
Компьютерные игры, разработанные Disney Interactive Studios
Компьютерные игры, изданные Virgin Interactive